Okręty US Navy o nazwie USS "Bibb", których patronem był George M. Bibb:
 Pierwszy "Bibb" był kutrem celnym, który został zwodowany 10 kwietnia 1845.
 Drugi "Bibb" był przybrzeżnym okrętem hydrograficznym, który został wcielony do Union Navy w czasie wojny secesyjnej.
 Trzeci USCGC "Bibb" (WPG-31) był jednostką Coast Guard, która była w służbie w latach 1937-1985.

Bibb